El Barrio de Pinilla se encuentra en varias ciudades: 
 En el Barrio de Pinilla de León (España).
 En el Barrio de la Pinilla en Zamora